Viro – wieś w Estonii
 Viro – duński duet muzyczny
 Viro – album studyjny duetu Viro